L'édition 2021 du tournoi de tennis de Buenos Aires se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Anna Bondár remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Diane Parry, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Irina Bara et Ekaterine Gorgodze.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La Hongroise Anna Bondár remporte son premier titre en simple en WTA 125 en dominant en finale la Française Diane Parry, qui atteint pour sa part sa première finale dans cette catégorie.

La paire Irina Bara et Ekaterine Gorgodze remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel
 

WTA 2021
Buenos Aires
Sport en Argentine en 2021
Tennis en novembre 2021